Quint Juni Rústic (cònsol 119), filòsof i cònsol romà el 119.
 Quint Juni Rústic (cònsol 162), fill de Quint Juni Rústic (cònsol 119).
 Luci Juni Arulè Rústic.